HEK est un sigle qui peut désigner :
 Hanni El Khatib (1981-), un chanteur-compositeur-interprète de rock basé à Los Angeles.

 Lin Van Hek (1944-), une écrivaine et chanteuse australienne.
 Youp van 't Hek (1954-), humoriste néerlandais.